Aedicira är ett släkte av ringmaskar. Aedicira ingår i familjen Paraonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Aedicira